Az alábbi táblázatokban a vívás világbajnokait ismertetjük.

Férfi tőr

Férfi párbajtőr

Férfi kard

Női tőr

Női párbajtőr

Női kard

Források 
 Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
 Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

 
Sport témájú listák